Пальник-Шор:

 Пальник-Шор (приток Лембери-Яхи) — река в России, протекает в Ямало-Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО. 
 Пальник-Шор (приток Перныйю) — река в Российской Федерации, протекает в Республике Коми. 
 Пальник-Шор (приток Созьвы) — река в РФ, протекает в Республике Коми, Ненецком АО. 
 Пальник-Шор (приток Чедь-Ю) — река в России, протекает в Республике Коми.